
Molekulska formula -{C10H16N2O3S}- se može odnositi na:
 Amidefrin
 Biotin